Ке́ррієр () — англійське слово, що дослівно перекладається як перевізник, кур'єр; слово з таким же написанням але іншою вимовою і значенням використовується і у французькій мові.

Прізвище 
Англійське
 Дарел Керрієр (народ. 1940) — американський баскетболіст.
 Вілліс Керрієр (1876—1950) — американський інженер, винахідник.
Французьке
 Жан-Батіст Каррьє (1756—1794) — учасник Великої Французької революції.
 Альбер-Ернест Карр'є-Беллез (1824—1887) — французький скульптор.

Етнолінгвістика 
 Керрієр (мова) — мова народу керрієр.
 Керрієр (народ) — народ, що проживає в Канаді.

Географічні об'єкти
 Керрієр (Оклахома) — містечко в штаті Оклахома в США.
 Керрієр Доум — стадіон в Сирак'юсі (Нью-Йорк, США).

Відеоігри 
 Carrier (гра) — комп'ютерна гра 2000 року.
 Carrier Command — комп'ютерна гра 1988 року.
 Carrier Command: Gaea Mission — комп'ютерна гра 2012 року.